Lizzano ima više značenja:
 Lizzano, Pistoia
 Lizzano, Taranto